Антиповка — название населённых пунктов.

Россия 
 Антиповка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Антиповка — деревня в Павловском районе Воронежской области.
 Антиповка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Антиповка — деревня в Петровском районе Саратовской области.

Украина 
 Антиповка — село в Золотоношском районе Черкасской области.